Chucklefish Limited — британська компанія з розробки й видання відеоігор, що була заснована у 2011 році Фіном Брайсом. Компанія спеціалізується на іграх у стилі ретро та розташована в Лондоні. Найбільш відома розробкою таких відеоігор, як Starbound і Wargroove, а також виданням Risk of Rain та Stardew Valley.

Ігри

Розробка

Видання

Примітки

Посилання 

 

 
Видавці відеоігор
Розробники відеоігор Великої Британії
Розробники відеоігор